Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 580.
 Interstate 580 en Californie 
 Interstate 580 au Nevada

Voir aussi